Thomas Pouget est un acteur et metteur en scène français.

Biographie 
Après trois conservatoires d'Art Dramatique, Thomas fait ses premières armes au Festival d'Avignon aux côtés d'Olivier Py en 2014, 2015 et 2016.

Il a notamment joué en 2015 dans Le Roi Lear, joué en ouverture du Festival d'Avignon 2015, dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes.

Il crée par la suite La Joie Errante, compagnie de théâtre contemporain implantée en Lozère avec laquelle il souhaite défendre ''la décentralisation culturelle, pas élitiste, mais exigeante''.

En 2018, Thomas passe commande à François Pérache pour écrire Vacarme(s), ou Comment l'Homme marche sur la terre, première pièce de l'auteur et pièce-manifeste dans laquelle il est notamment question de la place de la parole aux sein d’un milieu que l’on dit « taiseux », le milieu agricole. 

La création a lieu en 2019 au Ciné Théâtre de Saint Chély d'Apcher, avant de partir en tournée dans toute la France, avec notamment un passage au CDN Le Quai à Angers, dirigé par Thomas Jolly, ou à la Scène Nationale d'Albi.

Le texte est finaliste au prix du Café Beaubourg 2020 et bénéficie du fonds de soutien Artcéna pour l'écriture dramatique.

En 2019, il crée en tant qu'auteur sa première pièce Passage(s), Tentative 1 : Naître qui questionne l'émancipation des individus notamment par le biais de la culture. 

On a pu notamment le voir à la télévision dans Candice Renoir, Ce soir-là où les jours d'après réalisé par Marion Laine, ou encore Un si grand soleil et l'entendre dans des fictions radiophoniques sur France Inter ou France Culture.

Filmographie

Télévision 
 2020 : Candice Renoir, saison 8, épisode 3
 2020 : Un si grand soleil, saison 1, épisode 223 et 224
 2018 : Ce soir là et les jours d'après, réalisation Marion Laine
 2015 : Le Roi Lear, réalisation Vitold Krysinsky

Théâtre

Comédien

Théâtre 
 2020 - .... : Passage(s), Tentative 1 : Naître de Thomas Pouget, mise en scène Thomas Pouget, collaboration artistique François Pérache, tournée
 2019 - .... : Vacarme(s), ou Comment l'Homme marche sur la Terre de François Pérache, mise en scène Thomas Pouget, tournée
 2018 : Les Bourgeois de Georges Feydeau, mise en scène Julien Romelard
 2016 : Epître aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la parole à la parole d'Olivier Py, mise en scène Thomas Pouget
 2016 : Von Jung de Benoit Lepecq, création au Théâtre de l'Epée de Bois
 2015 : Le Roi Lear d'Olivier Py, rôle d’Écosse. Tournée internationale, Ouverture du  Festival d’Avignon dans la Cour d’Honneur
 2015 : Lear Miniature d'Olivier Py, place du palais des Papes, tournée internationale
 2015 : Ogres de Yann Verbugh, lecture à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon
 2012 : La mastication des morts de Patrick Kermann, mise en scène Maruen Voirin, création à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon

Dramatiques radio 
 2020 : 1944, Les milliards du train Périgueux-Bordeaux - France Inter
 2018 : 57, rue de Varenne - France Culture
 2017 : Le Soleil des mourants - France Culture
 2017 : Emilie ou le rôle de sa vie - France Culture
 2017 : 57, rue de Varenne - France Culture
 2017 : Canaan - France Culture
 2016 : Le Bruit du monde - France Culture
 2016 : Sarajevo - France Inter
 2016 : Louis Mandrin, capitaine belle humeur - France Inter

Metteur en scène 
 2020 - .... : Passage(s), Tentative 1 : Naître de Thomas Pouget, mise en scène Thomas Pouget, collaboration artistique François Pérache, tournée
 2019 - .... : Vacarme(s), ou Comment l'Homme marche sur la Terre de François Pérache, mise en scène Thomas Pouget, tournée
 2016 : Epître aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la parole à la parole d'Olivier Py
 2015 - 2016 : Le Roi Lear, assistant mise en scène d'Olivier Py
 2014 - 2015 : Orlando ou l'Impatience, assistant mise en scène d'Olivier Py

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de théâtre
Acteur français de télévision
Metteur en scène français